Котляре́вська — українське прізвище (за професійною ознакою), походить від назви фаху котляр.

Носії 
 Котляревська Олена Іванівна (1968) — українська музикознавиця та педагогиня, кандидатка мистецтвознавства.

 Шахта «Котляревська», ДВАТ Шахта «Котляревська». Входить до ДХК «Селидіввугілля».